Der Ostseepokal, teilweise auch Baltic Cup genannt, ist die Bezeichnung folgender Wettbewerbe:
 Ostseepokal (Boxen), ein vom Boxverband Mecklenburg-Vorpommern seit 1970 jährlich veranstaltetes Turnier für Amateurboxer der Altersklassen Schüler und Kadetten
 Ostseepokal (Gewichtheben), Wettbewerb für Gewichtheber
 Ostseepokal (Handball), ein von 1968 bis 1989 ausgetragenes Turnier für Handballnationalmannschaften
 Ostseepokal (Leichtathletik), Leichtathletik-Wettbewerbe
 Ostseepokal (Schach), Blitzschach-Turnier, das 1963 erstmals von der BSG Motor Stralsund veranstaltet wurde
 Ostseepokal (Speedway), internationale Wettbewerbe im Speedway